Amerikai Egyesült Államok  
El Mirage (Arizona)
El Mirage (Kalifornia)
The Mirage – kaszinó

Repülőgép
Mirage III
Mirage F1
Mirage IV
Mirage 2000